Jou – cognome coreano
 Jou – freguesia di Murça (Portogallo)
 Jou-sous-Monjou – comune del Cantal (Francia)